Лосинка:

 Лосинка — село в Свердловской области.
 Лосинка — сельский округ в гмине Нарев (Польша).
 Лосинка — река в Томской области, приток Дунаевы.
 Лосинка — река в Красноярском крае, приток Кети.
 Лосинка — ручей в Киевской области.
 Лосинка — разговорное название Лосиноостровского района Москвы, всего бывшего города Лосиноостровск-ий/оя/ое, позднее Бабушкин; также парка Лосиный Остров и станции Лосиноостровская.